Біхарія () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Біхарія () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Біхарія.
 Біхарія () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Гирда-де-Сус.